Félnehézsúlyú (81 kg alatti) amatőr ökölvívók listája   

 Magomed Aripgadzsiev (Fehéroroszország)
 Pietro Aurino
 Abbosz Atojev
 Béres Zoltán
 Artur Beterbijev (Oroszország)
 Cassius Clay (később Muhammad Ali) (Amerikai Egyesült Államok)
 Csang Hsziao-ping (Kína )  olimpiai bajnok
 John Dovi
 Andrij Fedcsuk (Ukrajna) 
 Mihail Gala
 Ramón Garbey
 Utkirbek Hajdarov
 Yoan Pablo Hernández (Kuba)
 Hranek Sándor
 Anton Josipovic (Jugoszlávia) olimpiai bajnok
 Slobodan Kacar (Jugoszlávia) olimpiai bajnok
 Rudolf Kraj (Csehország) 
 Alekszandr Lebzjak (Oroszország) olimpiai bajnok
 Torsten May (Németország) olimpiai bajnok
 Jevgenyij Makarenko (Oroszország) világbajnok
 Dariusz Michalczewski (Németország) Európa-bajnok
 Szergej Mihajlov (Üzbegisztán)
 Olzhas Orazaliev (Kazahsztán)
 Mate Parlov (Jugoszlávia) olimpiai bajnok
 Ramiro Reducindo (Mexikó)
 Pablo Romero világbajnok 
 Daugirdas Semiotas
 Jerkibjan Sinalijev
 Gurcharan Singh (India)
 Marijo Sivolija (Horvátország)
 Sixto Soria világbajnok 
 Leon Spinks (Amerikai Egyesült Államok)
 Iszmail Szillah (Ukrajna)
 Szűcs István
 Antonio Tarver
 Thomas Ulrich
 Andre Ward (Amerikai Egyesült Államok) olimpiai bajnok
 Jerdosz Zsanabergenov (Kazahsztán) világbajnok 
 Vaszilij Zsirov (Kazahsztán) olimpiai bajnok

Ökölvívólisták